Albert Spaggiari – criminale e militare francese
 Antonella Spaggiari – politica italiana
 Bruno Spaggiari – pilota motociclistico italiano
 Christian Spaggiari – regista italiano
 Livio Spaggiari – calciatore italiano
 Angelo Spaggiari – cantante italiano noto come Perseo Miranda